«Аконангуи» (Akonangui Fútbol Club) —  футбольный клуб из Эбебийина, Экваториальная Гвинея в настоящее время выступающий в первом дивизионе Экваториальной Гвинеи. Один из старейших клубов Экваториальной Гвинеи.

История 
Клуб был создан в 1903 года, но в связи с потребностью в развитии промышленности страны клуб был расформирован, и по новой создан в 1952 году. До 21 столетия выиграл 4 титула: два чемпионата Экваториальной Гвинеи по футболу, и два кубка Экваториальной Гвинеи. Снова расформировавшись в 2010 году после ухода руководства клуба, команда снова была создана в 2012 году для участия во втором дивизионе Экваториальной Гвинеи по футболу. Выиграв сезон 2012 вернулся в первый дивизион, и в 2013 году выиграл чемпионат. В целом за годы своего существования клубом было выиграно множество титулов. Последним из них является победа в Суперкубке Экваториальной Гвинеи по футболу в 2019 году. Клуб неоднократно выходил на Лигу Чемпионов КАФ и Кубок Конфедерации КАФ, но никогда не доходил далее первого раунда.

Состав команды 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

Выступления в КАФ

Достижения 
 «Первый дивизион Экваториальной Гвинеи»
 Серебряный призер: 1992, 1999, 2001, 2008, 2013 (5)

 «Кубок Экваториальной Гвинеи»
 Обладатель Титула: 1979, 1996, 2002, 2007, 2019 (5)

 «Суперкубок Экваториальной Гвинеи»
 Обладатель Титула:  2019 (1)

Примечания 

Футбольные клубы Экваториальной Гвинеи